Адам Джонс:
* Джонс, Адам (род. 1980) — британский автогонщик.
 Джонс, Адам (род. 1985) — американский бейсболист.
 Джонс, Адам (род. 1963) — канадский историк.
 Джонс, Адам (род. 1965) — американский музыкант.
 Джонс, Адам (род. 1980) — валлийский регбист.
  (род. 1981) — валлийский регбист.
 Джонс, Адам (род. 1996) — британский и канадский хоккеист.

См. также 
 Шеф Адам Джонс — британский фильм 2015 года.